Il doppio del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Tom Nijssen e Cyril Suk che hanno battuto in finale Karel Nováček e David Rikl 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Jakob Hlasek /  Marc Rosset (quarti di finale)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (campioni)

 Hendrik Jan Davids /  Libor Pimek (primo turno)
 Mike Briggs /  Trevor Kronemann (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Davidoff Swiss Indoors 1992
ATP Tour 1992